departament – jednostka organizacyjna organów administracji w Polsce
 departament – jednostka podziału administracyjnego
 departament – jednostka podziału administracyjnego w Księstwie Warszawskim
 departament – jednostka podziału administracyjnego we Francji
 departament – jednostka podziału administracyjnego w Gabonie
 departament – jednostka podziału administracyjnego w Kamerunie
 departament – ministerstwo m.in. w USA, Kanadzie

it:Dipartimento#Voci correlate